Cerro Chato puede referirse a:

 Cerro Chato, ciudad uruguaya ubicada en el límite de los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres.
 Cerro Chato, localidad uruguaya del departamento de Paysandú.
 Apeadero Empalme Cerro Chato, estación ferroviaria, en el partido de Tandil, Buenos Aires, Argentina.